Думата асти може да означава:
 Асти, град в Италия
 Асти, провинция в Италия
 Асти, херцогство
 Асти, епископия
 Асти (тракийско племе)
 Адриана Асти (р. 1933), италианска актриса